Nazionale di pallanuoto femminile della Grecia
 Nazionale di pallanuoto maschile della Grecia